Carlo Mammarella –  calciatore italiano
 Enrico Mammarella – pallanuotista italiano
 Giuseppe Mammarella – docente e storico italiano
 Stefano Mammarella – giocatore di calcio a 5 italiano
 Franco Mammarella –  cantante italiano noto come Jordan